Фуфа́йка — предмет одежды, под которым может подразумеваться:

 Фуфайка — тёплое нательное бельё
 Фуфайка — футболка
 Фуфайка — тёплая стёганая ватная куртка (ватник)